«Versus the World» — четвертий студійний альбом шведського гурту «Amon Amarth». Випущений 18 листопада 2002 року.

Список композицій

Посилання 

 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Amon Amarth
Англомовні музичні альбоми